Bombach ist ein geographischer Name:

Orte:
 Bombach (Kenzingen), Stadtteil der Stadt Kenzingen, Landkreis Emmendingen, Baden-Württemberg
 Bombach (Lohmar), Weiler der Stadt Lohmar, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Klein-Bombach, Wohnplatz der Stadt Lohmar, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen

Gewässer:
 Bombach oder Baumbach (Aich), linker Zufluss der Aich in Aich, Stadt Aichtal, Landkreis Esslingen, Baden-Württemberg
 Bombach (Dill), linker Zufluss der Dill in Aßlar, Lahn-Dill-Kreis, Hessen
 Bombach (Limmat), rechter Zufluss der Limmat in Frankental, Stadt Zürich, Kanton Zürich
 Bombach (Schutter), linker Zufluss der Schutter (zur Kinzig) bei Kuhbach, Stadt Lahr, Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Bombach (Schwarzbach), rechter Zufluss des Schwarzbachs (zur Blies) in der kreisfreien Stadt Zweibrücken, Landkreis Südwestpfalz, Rheinland-Pfalz
 Bombach (Waldangelbach), linker Zufluss des Waldangelbachs zwischen Eichtersheim, Gemeinde Angelbachtal und Mühlhausen, beide Orte im Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg

Bombach ist der Familienname folgender Personen:
 Erich Bombach (1908–1985), deutscher Politiker (KPD/SED) und Gewerkschafter
 Franz Bombach (1857–1922), deutscher Landschaftsmaler
 Gottfried Bombach (1919–2010), deutscher Ökonom
 Hans-Jürgen Bombach (* 1945), deutscher Leichtathlet
 Jörg Bombach, deutscher Hörfunkmoderator
 Karl Bombach (1891–??), deutscher Politiker (NSDAP)
 Käte Bombach (1913–1989), deutsche Gewerkschafterin (FDGB)

Siehe auch:
 Dombach